Cheongnyong-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Cheongnyong-dong, Seoul, stadsdel i Gwanak-gu, Sydkorea, 
 Cheongnyong-dong, Cheonan, stadsdel,